G100, G-100 ou G.100 peut faire référence à :
 Gulfstream G100, un avion d'affaires américain ;
 Casio Graph 100, un modèle de calculatrice de Casio ;
 Groupe de 100 citoyens jouant leur rôle de mandants suprêmes en démocratie, en Belgique, au niveau communal. Ceci est une déclinaison locale du G1000 réuni pour la premlère fois au niveau national en 2012 ;
 Martinsyde G.100, un avion militaire britannique.